hrabstwo Gibson (ang. Gibson County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Gibson (ang. Gibson County) w USA, w stanie Tennessee